Das Occiput bezeichnet 

 im Allgemeinen den Bereich des Hinterkopfes, siehe Hinterhauptbein
 bei den Insekten den hinteren Bereich der Kopfkapsel, siehe Occiput (Insekt)